Den följande listan är Internationella astronomiska unionens lista över periodiska kometer som har en nummerbeteckning.

Periodiska kometer

Referenser 

 
Kometer